Ле́в Семёнович Барще́вский () (20 февраля 1849, Варшава — 22 марта 1910, Ченстохова) — топограф, геолог, этнограф, археолог, натуралист, гляциолог, исследователь культуры Средней Азии, полковник армии Российской Империи.

Биография 
Происходил из шляхетской семьи из Сувалок, которая после прим. 1825 года покинула Подлясье. В раннем возрасте осиротел и жил у старшей сестры (старшие братья были осужденны за участие в Январском восстании, их судьба неизвестна) в Черкассах.

Окончив военную гимназию в Киеве, в 1866 году поступил в Константиновское военное училище, которое окончил в следующем году, затем направился в юнкерскую пехотную школу в Одессе. Когда его спросили на уроке истории о «бунте поляков», он защищал повстанцев, за что был исключён из списка студентов и в звании юнкера переведён в полк в Херсонской губернии. Там покупал книги, учебники, учил языки и ремесла, а искусству фотографии научился у художника-акварелиста и фотографа Николая Осипова.

После присоединения Туркестана Россией в 1876 году, Барщевский добровольцем вызвался поехать на вновь приобретенные территории, где служил в топографическом подразделении. До 1897 года жил в основном в Самарканде, где в 1880 он женился на Ирене Недзвецкой, которая умерла после 10 лет брака. В задачи его подразделения входило исследование местности и прокладка новых дорог стратегического значения в направлении Китая и Афганистана.

Изучал быт и нравы туземцев в Самарканде, фотографировал их жизнь. Путешествовал по рекам Зеравшан, Фандарья, Искандердарья и Ягноб, через которые шли тропы на Гиссарский хребет и в Бухарский эмират. Был соорганизатором научных экспедиций. Начал археологические работы в Афрасиабе — городе, который позже стал современным Самаркандом. Там была собрана обширная коллекция древностей; часть её положила начало коллекции Государственного музея истории и культуры Узбекистана в Самарканде, а часть он продал французам. Полученные от продажи деньги он пустил на постройку угольной шахты вблизи Самарканда.

Был членом Русского географического общества в Санкт-Петербурге и Императорского Русского общества акклиматизации животных и растений в Москве.

С 1897 года находился в Седльце, где командовал полком пехоты. Принимал участие в Русско-японской войне. С 1906 года в отставке. После обвинения в растрате полковых денег, выехал в Ченстохову, где совершил самоубийство, чтобы избежать бесчестия, в одном из местных отелей. Был похоронен на кладбище «Куле» в Ченстохове. В 1995 году его могила была семьей перенесена на Старые Повонзки в Варшаву.

Выставки 
 Фотографии ледников Средней Азии, Париж, 1895 год.
 Фотографии жителей Средней Азии, Варшава, 1901 год.

Награды 
 Орден Святого Владимира
 Орден Святой Анны
 Орден Благородной Бухары

Примечания 

Кавалеры ордена Благородной Бухары
Похороненные на кладбище Куле
Похороненные в Варшаве
Родившиеся в Варшаве
Умершие в Ченстохове
Топографы Российской империи
Топографы Польши
Этнографы Российской империи
Этнографы Польши
Фотографы Российской империи
Фотографы Польши
Выпускники Константиновского артиллерийского училища
Члены Русского географического общества до 1917 года
Путешественники Российской империи